Ludwig Museum ist der Name für:

das Museum Ludwig in Köln
das Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen
das Ludwig Galerie Schloss Oberhausen in Oberhausen
das Haus Ludwig in Saarlouis
das Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen
das Ludwig Museum Koblenz in Koblenz
das Palast der Künste in Budapest

Siehe auch:
 Museum Ludwig Gebhard